Лесопито́мник — деревня в Аннинском городском поселении Ленинградской области. Входит в состав Аннинского сельского поселения.

История 
По данным 1966 года деревня Лесопитомник находилась в составе Шунгоровского сельсовета.

По данным 1973 и 1990 годов деревня Лесопитомник входила в состав Аннинского сельсовета Ломоносовского района.

В 1997 году в деревне проживали 212 человек, в 2002 году — 173 человека (русские — 90 %), в 2007 году — 203.

География 
Деревня расположена в северо-восточной части района к северу от автодороги  (Аннино — Разбегаево) («Аннинское шоссе») и к западу от автодороги  (Стрельна — Яльгелево) («Красносельское шоссе»).

Расстояние до посёлка Аннино — 3 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Горелово — 8 км.

Демография

Транспорт 
До деревни можно доехать из Санкт-Петербурга на автобусе № 462 от платформы Сергиево (по расписанию 5 раз в день: 6:37, 7:37, 17:00, 17:55, 18:50; и из Лесопитомника до платформы Сергиево: 7:00, 8:00, 17:25, 18:45, 19:05).

Примечания 

Населённые пункты Ломоносовского района (Ленинградская область)